Schryver bzw. De Schryver ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine de Schryver (1924–2005), belgischer Kunsthistoriker
 August De Schryver (1898–1991), belgischer Politiker
 Frank Schryver (1891–†), australischer Schwimmer
 Gustave De Schryver, belgischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Schrijver
 Shriver